Дарам се може односити на:
 Дарам (град) - главно насеље у дистрикту Дарам, у Енглеској
 Дарам (дистрикт) - окружни дистрикт округа Дарам, у Енглеској
 Дарам (округ) - округ у Енглеској
 Дарам (Северна Каролина) - град у Сјеверној Каролини, у Сједињеним Америчким Државама